Citrus (geslacht), het geslacht van planten die citrusvruchten dragen
 Citrusvrucht
 Citrus (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 AirTran Airways, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij met de roepletters Citrus
 Citrus (manga), een Japanse yuri manga van Saburouta